Milium es un género de hierbas perteneciente a la familia de las poáceas. Comprende 148 especies descritas y de estas, solo 5 aceptadas. Se distribuye por Eurasia.

Descripción 
Son plantas anuales o perennes. Láminas foliares lineales y planas. La inflorescencia es una panícula abierta. Espiguillas elípticas, agudas, ligeramente dorsalmente comprimidas, la raquilla produce; glumas persistentes, subequales, membranosas, 3-nervadas; lemas elípticas, más cortas que las glumas o tan largas como ellas, agudas, coriáceas.

Taxonomía 
El género fue descrito por Carlos Linneo y publicado en Species Plantarum 1: 61. 1753. La especie tipo es: Milium effusum 
Etimología
Milium: nombre genérico que deriva de la palabra griegas utilizada para nombrar el mijo.

Especies aceptadas 
A continuación se brinda un listado de las especies del género Milium aceptadas hasta enero de 2014, ordenadas alfabéticamente. Para cada una se indica el nombre binomial seguido del autor, abreviado según las convenciones y usos.
 

 Milium effusum 
 Milium pedicellare 
 Milium schmidtianum 
 Milium transcaucasicum 
 Milium vernale

Véase también 
 Terminología descriptiva de las plantas
 Anexo:Cronología de la botánica
 Historia de la Botánica
 Características de las poáceas

Referencias

Bibliografía 
 Bor, N. L. 1960. Grass. Burma, Ceylon, India & Pakistan i–xviii, 1–767. Pergamon Press, Oxford.
 Cabi, E. & M. Doğan. 2012. Poaceae. 690–756. In A. Güner, S. Aslan, T. Ekim, M. Vural & M. T. Babaç (eds.) Türkiye Bitkileri Listesi. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi ve Flora Araştırmaları Derneği Yayını, Istanbul.
 Clayton, W. D. & S. A. Renvoize. 1986. Genera graminum. Grasses of the world. Kew Bull., Addit. Ser. 13: 1–389.
 Missouri Botanical Garden. MO Generic Names in Use
 Nasir, E. & S. I. Ali (eds). 1980-2005. Fl. Pakistan Univ. of Karachi, Karachi.
 Soreng, R. J. 2003. Milium. In Catalogue of New World Grasses (Poaceae): IV. Subfamily Pooideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 48: 451–452. View in BotanicusView in Biodiversity Heritage Library
 Soreng, R. J., G. Davidse, P. M. Peterson, F. O. Zuloaga, E. J. Judziewicz, T. S. Filgueiras & O. N. Morrone. 2003 and onwards. On-line taxonomic novelties and updates, distributional additions and corrections, and editorial changes since the four published volumes of the Catalogue of New World Grasses (Poaceae) published in Contr. U.S. Natl. Herb. vols. 39, 41, 46, and 48. http://www.tropicos.org/Project/CNWG:. In R. J. Soreng, G. Davidse, P. M. Peterson, F. O. Zuloaga, T. S. Filgueiras, E. J. Judziewicz & O. N. Morrone (eds.) Internet Cat. New World Grasses. Missouri Botanical Garden, St. Louis. 
 Valdes, B. & H. Scholz. 2006. The Euro+Med treatment of Gramineae - a generic synopsis and some new names. Willdenowia 36(2): 657–669.

Enlaces externos 

 Grassbase - The World Online Grass Flora

Miliinae